Tatia är ett släkte av fiskar. Tatia ingår i familjen Auchenipteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Tatia